Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge grec deixeble d'Heràclides de Tàrent, que va viure probablement al , i del que Galè cita alguna de les seves fórmules.

Referències 

Metges de la Grècia hel·lenística